EDU eller Edu kan syfta på:

Organisationer
 European Democrat Union, en av tre europeiska delar av Internationella Demokratiska Unionen, numera fusionerad med Europeiska folkpartiet

Internet
 Toppdomän på internet avsedd för utbildningssidor, se .edu

Personer
 Eduardo Cesar Daud Gaspar, fotbollsspelare.